Карвальял ():

 Карвальял (Абрантеш) — район в муніципалітеті Абрантеш (Португалія)
 Карвальял (Барселуш) — район в муніципалітеті Барселуш (Португалія)
 Карлуш Карвальял (1965) — португальський футболіст і тренер